stela, kamena ili drvena ploča raznovrsnog oblika s dekoracijama i natpisima pogrebnog ili spomeničkog karaktera
 Hamurabijeva stela, primjer stele
 Stela, nekad i Stella, žensko ime
 Stela, film Petra Krelje iz 1990. godine s Anjom Šovagović Despot i Žarkom Lauševićem u glavnim ulogama
 Stella, operacijski sustav
 Stella, hrvatska dramska serija
 Stella, selo u američkoj saveznoj državi Nebraska